За повече детайли и обяснения вж: списък на римските императори и римски император

Принципат

Юлиево-Клавдиева династия

Година на четиримата императори

Флавиева династия

Нерво-Траянова династия

Антонини

Династия на Северите

Владетели по време на Кризата на Третото столетие

Галска империя 260 до 274

Илирийски императори

Британска империя 286 до 297

Доминат

Тетрархия и Константинова династия

Валентинианова династия

Теодосиева династия

Западна империя

Източна Римска империя

Вижте също 
 За продължение на владетелите на Източната Римска империя, списък на византийски императори
 Галска империя
 Римски узурпатор

Външни препратки 
 Има добри биографии на повечето римски императори в De Imperatoribus Romanis.
 Пълният списък на императорите на Римската империя